Id. Tildy Zoltán (1889–1961) református lelkész, politikus, országgyűlési képviselő, miniszterelnök, majd köztársasági elnök
Ifj. Tildy Zoltán (1917–1994) fotóművész, természetfotós, előbbi fia

hasonló nevűek
Tildy Zoltánné Gyenis Erzsébet (1896–1985) politikus, országgyűlési képviselő, az idősebb Tildy Zoltán felesége, az ifjabb édesanyja